

Astronomia 
 10927 Vaucluse – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Vaucluse – dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Vaucluse – comune francese nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea